KuPS eller (Kuopion Palloseura) er en finsk fodboldklub fra Kuopio. KuPS spiller i den finske liga .

Historiske slutplaceringer

Deltagelse i europæiske turneringer

Resultater i UEFA klubturneringer 
Pr. 2. august 2012.

Noter 

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 1923
KuPS